Cet article présente la liste des villes de sierra Leone.

Villes du Sierra Leone de plus de 8 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 
 Statistiques du Sierra Leone
 City Population

Sierra Leone